Pojem moto může odkazovat na:

 motorismus, který zahrnuje i automobilismus (viz např. automobil)
 motorsport – sporty s využitím motorových dopravních prostředků
 zahrnující termín pro motocykly a skútry, tj. jednostopá motorová vozidla

 MOTO – Manětínská oblast tmavé oblohy

Externí odkazy